Stürzenbecher ist der Familienname von:

 Kurt Stürzenbecher (* 1958), österreichischer Politiker (SPÖ)

Außerdem ist Stürzenbecher die oberdeutsche Form des Namens von Klaus Störtebecker.